Il singolare del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Kris Goossens 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Javier Frana (secondo turno)
 Jordi Burillo (primo turno)
 Alejo Mancisidor (primo turno)

 Hernán Gumy (semifinali)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Álex López Morón (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1995